Татаркино — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Татаркино — село в Янаульском районе Башкортостана. 
 Татаркино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Татаркино — село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Татаркино — деревня в Чаинском районе Томской области, упразднена в 2004 г.

Киностудия 
 Татаркино — киностудия Татарстана.